Víctor Añino Bermúdez, (Tenerife, 1983), futbolista canari que ocupa la posició de migcampista.
 Víctor Machín Pérez, (Las Palmas, 1989), futbolista canari que ocupa la posició d'interior esquerra.